Grind, of alleen de kleurloze of doorzichtige kleine steentjes in grind, meestal voornamelijk bestaande uit kwarts
 Kiezelsteen, een afgeronde, gladde steen
 Silicium (Si), een chemisch element
 Siliciumdioxide of silica (SiO2), een chemische verbinding
 Kwarts, een mineraal, de bekendste vorm waarin silica kristalliseert
 Kwartsiet, een gesteente bestaande uit voornamelijk kwarts
 Opaal, een mineraloïde bestaande uit gehydrateerde silica (SiO2·nH2O)
 Kiezelzuur, zuren die silica-complexen bevatten
 kiezelgoer of kiezelaarde:
 Diatomeeënaarde
 Hoornsteen of hoornkiezel
 Kiezelkalksteen
 Basaniet (of lydiet of toetssteen) of kiezelei
 Kiezel (tijdschrift), een literair tijdschrift uit Vlaanderen

Zie ook
 Kizel (uitspraak: 'Kiezel'), een stad in de Russische oblast Perm